

Математика 
 36-е простое число, вместе с предыдущим простым числом  образует пару простых чисел-близнецов, также является простым числом-палиндромом (см. также Палиндром).
 151 является нечётным трёхзначным числом.
 Сумма цифр числа 151 — 7.
 Произведение цифр этого числа — 5.
 Квадрат числа 151 — 22801.
 Является центрированным десятиугольным числом.
 Одно из счастливых чисел.
 Входит в последовательность Падована.

Прочее 
 IQ 151 — чехословацкий персональный компьютер

Примечания 

Простые числа